Rotgültigerz ist eine veraltete, bergmännische Bezeichnung für

 das Mineral Proustit (lichtes Rotgültigerz)
 das Mineral Pyrargyrit (dunkles Rotgültigerz)